AACF steht für:
 African-American Community Fund
 Arkansas Advocates for Children and Families
 Asia Africa Culture Foundation
 Asian American Christian Fellowship

AACF